Святий Піо, Отець Пі́о з П'єтрельчи́ни (італ. Padre Pio da Pietrelcina, світське ім'я: Франче́ско Форджо́не, нар. 25 травня 1887, П'єтрельчина, Італія — † 23 вересня 1968, Сан-Джованні-Ротондо) — італійський католицький святий 20-го століття, відомий стигматик, благодійний діяч та чернець ордену капуцинів.
 Сан-Піо-делле-Камере (італ. San Pio delle Camere) — муніципалітет в Італії, у регіоні Абруццо, провінція Л'Акуїла. 
 Рієзе-Піо-X (італ. Riese Pio X, вен. Riese Pio X) — муніципалітет в Італії, у регіоні Венето, провінція Тревізо. 
 Піо Мармай, Піо́ Марма́й (фр. Pio Marmaï; нар. 13 липня 1984, Страсбург, Франція) — французький актор. 
 Піо Феді, Пі́о Фе́ді ( італ. Pio Fedi 7 червня, 1815 - 31 травня, 1892) — італійський скульптор 19 століття, представник академізму. 
 Піо Бароха (; * 1872 — †1956 — іспанський письменник-натураліст баскійського походження.
 Піо Ферраріс (італ. Pio Ferraris, * 19 травня 1899, Турин — † 5 лютого 1957, Турин) — італійський футболіст, нападник.